Замок Ла-Рош () — название ряда замков, построенных на территории современных Франции, Бельгии и Швейцарии.

Бельгия 
  — средневековый замок на территории современной Бельгии в коммуне Ла-Рош-ан-Арден.

Франция 
 Ла-Рош — средневековый французский замок в излучине реки Луара в коммуне Сен-Прист-ла-Рош, департамент Овернь — Рона — Альпы..
  — средневековый французский замок в Аквитании в коммуне Аннес-э-Больё.
  — средневековый французский замок в коммуне Бельфос (департамент Нижний Рейн).
 Ла Рош-Курбон — замок во Франции.
  — средневековый замок во французской коммуне Рине в департаменте Ду в регионе Бургундия — Франц-Конте.
 Ла-Рош-о-Муан — средневековый замок в Анжу неподалёку от коммуны Совеньер во французском департаменте Мен и Луара, около которого 2 июля 1214 года состоялась битва при Рош-о-Муане между армиями английского короля Иоанна Безземельного и французского короля Филиппа II Августа.

Швейцария 
  — средневековый замок в Оллоне (кантон Во, Швейцария)

См. также 
 Ла-Рош